

Dumitru Tăuțan 

Dumitru Tăuțan (n. 6 noiembrie 1908, comuna Florești, Cluj, d. 24 ianuarie 1996, Cluj-Napoca, Cluj) a fost un învățător român. Pe parcursul vieții a avut o activitate culturală importantă în comuna sa natală, Florești. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial s-a făcut remarcat pentru faptele sale de arme. Liceul din comuna Florești inaugurat în 2019 îi poartă numele Liceul Teoretic Dumitru Tăuțan.

Date biografice 
S-a născut în data de 6 noiembrie 1908 în comuna Florești, Cluj. Părinții – Maria și Teodor Tăuțan (Monu). 
S-a căsătorit în anul 1934 cu Florica Corojan din satul Luna de Sus. A avut șase copii, zece nepoți și trei strănepoți.
A locuit în comuna natală (cu excepția perioadei de refugiu) până în anul 1947 când s-a mutat la Cluj cu familia.
A decedat în 24 ianuarie 1996.

Studii 
A urmat școala primară în comuna natală.
Între 1923-1927 a fost elev al Școlii Normale de Învățători din Cluj.

Activitate profesională 

Și-a început activitatea profesională în anul 1927 în satul Luna de Sus (comuna Florești), apoi în comuna Florești, îndeplinind în mai multe perioade și funcția de director al școlii.
În 1940 s-a refugiat în satul  Hășdate (comuna Lita)  (în urma Dictatului de la Viena) și-a continuat activitatea în calitate de director al școlii și inspector școlar pe Plasa Iara.
În septembrie 1944 în cadrul Cruciadei Învățătorilor pentru Apărarea Țării Moților, în calitate de sergent în rezervă a condus un pluton de mitraliori, component al Batalionului fix Cluj. Deși inamicul era mult superior atât ca număr cât și ca dotare, a reușit să țină în loc înaintarea trupelor maghiaro-germane timp de trei ore. A fost rănit în data de 5 septembrie 1944, fiindu-i mutilată fața și rămânând fără vedere pentru aproximativ doi ani.
În 1952 și-a reluat activitatea – la început ca director al Căminului Cultural Florești, apoi și ca învățător, până în anul 1968, când s-a pensionat pe motiv de boală având vederea slăbită.

Activitate culturală 

A activat în cadrul societății culturale „ASTRA” unde a avut prilejul de a-l cunoaște pe reputatul prof. dr. Iuliu Hațieganu cu care a dezvoltat o relație de colaborare și respect reciproc.
În calitate de învățător a inițiat și mobilizat localnicii din comună pentru construirea unui cămin cultural. A coordonat lucrările de construcție, primind un important sprijin material și moral din partea profesorului dr. Iuliu Hațieganu, reușind să dea în folosință localul în anul 1934.
În cadrul Căminului Cultural a organizat șezători tradiționale, șezători literare, cercuri de gospodărire și mâini îndemânatice precum și formații artistice cu care a obținut rezultate bune atât la nivel zonal cât și la nivel național în cadrul competiției „Șoimiada”. 
În anul 1939 a participat cu echipa de dansuri la concursul internațional de folclor desfășurat la Praga (Socoliada).

Distincții și medalii 

Pentru faptele de arme a fost citat prin Ordinul de zi pe armată (Ordinul 12/1945) și îi s-a decernat medalia „Virtutea militară” și a fost înaintat în grad.
În anul 1960 i-a fost acordată Diploma de onoare pentru ocuparea locului I în cadrul activitățiilor desfașurate în cadrul Festivalului Filmului pentru Sate.
Pentru activitatea culturală a primit Ordinul Meritul Cultural clasa a IV-a în anul 1969.
În anul 1995 a fost omagiat de către Societatea „Avram Iancu”, iar Primăria și Consiliul local al comunei Florești i-au conferit titlul de Cetățean de Onoare. Una din străzile și liceul din localitatea Florești îi poartă numele.

Note

Bibliografie 
 Ion Dulămiță (1968), Batalionul de moți „Avram Iancu”, Editura Militară, București
 
 
 
 Constantin Mustață (1991), Interviu cu Dumitru Tăuțan, TVR Cluj
 Ioan M. Bota (2000), Florești–Cluj Straveche vatră de istorie românească,  p. 273-275, Editura Societății Culturale Pro Maramureș „Dragoș Vodă”, Cluj-Napoca
 Valentin Vișinescu (2001), Statornicie și continuitate 1601-2001, Art. „Dumitru Tăuțan – un învățător erou”, Editura Casa Cărții de știință, Cluj-Napoca
 Florica Eugenia Giurgiu (2016), Un organism viu, Editura Napoca Star

Nașteri în 1908
Decese în 1996
Eroi români
comuna Florești, Cluj
Al Doilea Război Mondial
Medalia „Meritul Cultural”
Clujeni
Români greco-catolici
Nașteri pe 5 noiembrie
Decese pe 24 ianuarie